Оберлига 1980/1981 — 34-й чемпионат ГДР по футболу. Турнир начался 23 августа 1980 года и завершился 30 мая 1981 года. Чемпионом этого сезона в третий раз стало берлинское «Динамо». Призовые места также заняли «Карл Цейсс» и «Магдебург». Покинули Оберлигу клубы «» и «Заксен»
Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Магдебурга» Йоахим Штрайх с 20 мячами, лучшим игроком сезона был признан вратарь клуба «Карл Цейсс» Ханс-Ульрих Грапентин.

Турнирная таблица

Легенда таблицы и примечания

Ссылки
 

ГДР
ГДР
1980/1981